Свинг, суи́нг (; «качание, колебание») может означать:

 Свинг — ритмический рисунок, употребляемый в джазе.
 Свинг — разновидность оркестрового джаза.
 Свинг — парный танец.
 Свинг — термин в музыкальном театре, обозначающий универсального актёра подмены, знающего все роли постановки.
 Свинг — боковой удар в боксе с дальнего расстояния.
 Свинг — стиль трейдинга на финансовых рынках.
 Свинг — обмен сексуальными партнёрами между парами.
 «Свинг» () — художественный фильм в жанре комедии и драмы режиссёра Т. Гатлифа (Франция, 2002).
 «Свинг» (1997) — логическая компьютерная игра, разработанная компанией «Software 2000».
 Swing — библиотека графического интерфейса для языка программирования Java.
 Swing — модель трамвая польской фирмы Pesa, эксплуатируемая в Калининграде с конца 2012 года.

См. также

Примечания